Alchi (plaats), een plaats in het district Leh, in het Indiase unieterritorium Ladakh
Alchi (klooster), een Tibetaans boeddhistisch klooster in bovengenoemde plaats